Nibelungen steht für:

 Nibelungen, Volk in der germanischen Nibelungensage 
 Nibelungen, Familienzweig der Arnulfinger
 Nibelungen von Worms, vermuteter hochmittelalterlicher Familienverband
 38. SS-Grenadier-Division „Nibelungen“, Division der Waffen-SS (1945)

Die Nibelungen steht für:

 Die Nibelungen (Dorn), Oper von Heinrich Dorn (1854)
 Die Nibelungen (Hebbel), Tragödie von Friedrich Hebbel (1860)
 Die Nibelungen (Romanreihe), Fantasy-Romanreihe (1997)

Verfilmungen:
 Die Nibelungen (1924), deutsches Filmepos von Fritz Lang
 Die Nibelungen (1967), zweiteiliger deutscher Spielfilm von Harald Reinl
 Die Nibelungen (2002), deutscher Fernsehfilm von Dieter Wedel
 Die Nibelungen (2004), deutscher Fernsehfilm von Uli Edel

Siehe auch: